Миа Адамовић (Нови Сад, 25. јул 1941 ) била је југословенскa и српска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1962. || Козара   || /
|-
| 1967. || Терговци ТВ филм || Милева
|-
| 1967. || Једно туце жена ТВ филм || /
|-
| 1968. || Самци ТВ серија || Обадић
|-
| 1968. || Пусти снови  || /
|-
| 1968. || Код Лондона ТВ серија || /
|-
| 1968. || Патриота и син А. Д. ТВ филм || /
|-
| 1968. || Младићи и девојке 1 ТВ серија || /
|-
| 1968. || Грешка еволуције ТВ филм || /
|-
| 1968. || Евгенија на зрну грашка ТВ филм || Евгенија
|-
| 1968. || Бећарска ревија ТВ филм || /
|-
| 1969. || Баксуз ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Љубав на старински начин ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Рађање радног народа ТВ серија || Мери Мерименка
|-
| 1969. || Култура је човек ТВ мини серија || /
|-
| 1969. || Пуслице са обрстом ТВ филм || Паулина, жена капетана
|-
| 1969. || Код зеленог папагаја  ТВ филм || /
|-
| 1969. || Хајде да растемо ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Француски без муке  ТВ филм || /
|-
| 1971. || Чедомир Илић ТВ серија || Милева, сестра Радојева
|-
| 1971. || Пенџери равнице ТВ филм || /
|-
| 1972. || Дервиш и смрт  ТВ филм || Кадиница
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1941.
Српске глумице
Југословенски глумци
Новосађани
Биографије живих особа